Чезаре Анджелини (; 2 августа 1886, Альбуццано — 27 сентября 1976, Павия) — итальянский  и литературный критик. Священник.

Биография 
Из крестьян. Учился духовной семинарии в Павии. Рукоположённый в сан священника, в 1910 году был переведён из семинарии в Павии в семинарию в Чезена, позже преподавал в семинарии в Чезене.
Добровольцем участвовал в Первой мировой войне в качестве военного капеллана, был ранен в Альпах.

Вернувшись в Павию, преподавал филологию в епископальной семинарии до 1939 года, стал ректором университетского колледжа Борромео (Almo Collegio Borromeo), занимал эту должность до 1961 года.

Сотрудничал со многими газетами и ​​периодическими изданиями — публиковался под псевдонимом Бельвенто.

В 1964 году был удостоен почётной степени факультета гуманитарных наук Университета Павии. Также был прелатом папы римского Пия XII.

Творчество 
Занимался, преимущественно, изучением творчества Алессандро Мандзони, ломбардских писателей и духовной литературы. Автор критических статей.

Избранная библиография 
 Manzoni, Torino, UTET, 1942
 Notizie di poeti, Firenze, Le Monnier, 1944
 Carta, penna e calamaio, Milano, Garzanti, 1944
 I frammenti del sabato, Milano, Garzanti, 1952
 La vita di Gesù narrata da Cesare Angelini, Torino, UTET, 1959
 Autunno (e altre stagioni), Padova, Rebellato, 1959
 Quattro lombardi (e la Brianza), Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1961
 Viaggio in Pavia, Pavia, Fusi, 1964, 1976
 Capitoli sul Manzoni vecchi e nuovi, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1966
 Carlo Dossi e la scapigliatura milanese, Milano, Istituto lombardo di scienze e lettere, 1970
 Questa mia Bassa e altre terre, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1970
 Variazioni manzoniane, Milano, Rusconi, 1974
 La vita di Gesù narrata da sua madre, Milano, Rusconi, 1976
 Il piacere della memoria, Milano, All’insegna del pesce d’oro, 1977
 Il dono del Manzoni, Firenze, Vallecchi, 1984
 Con Renzo e con Lucia (e con gli altri): saggi sul Manzoni, prefazione di Maria Corti, Brescia, *Morcelliana, 1986
 Uomini della Voce, a cura di Vanni Scheiwiller, Milano, Libri Scheiwiller, 1986.

Память 
 Учреждена литературная премия им. Чезаре Анджелини.

Ссылки 
 Cesare Angelini 1887—1976
 Биография

Католические священники Италии
Итальянские писатели
Участники Первой мировой войны (Италия)
Ректоры
Прелаты
Почётные доктора Павийского университета